Сапеляк — українське прізвище.

 Сапеляк Андрій (єпископ) (*13 грудня 1919, Ришкова Воля) — єпископ-емерит української греко-католицької єпархії в Аргентині.
 Сапеляк Степан Євстахійович (*26 березня 1951, Росохач Чортківського району Тернопільської області) — український поет, письменник, публіцист, літературознавець, правозахисник, громадський діяч.
 Сапеляк Оксана Адамівна — українська вчений-етнолог.
Українські прізвища